Le mot maghrébin peut être employé :
 pour désigner les habitants du Maghreb : les Maghrébins ou  Arabo-berbères ;
 pour désigner l'arabe maghrébin ;
 pour qualifier ce qui se rapporte au Maghreb ou à l'arabe maghrébin.